In 1978 werd het 73ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 2 september tot 3 december. De competitie werd in twee toernooien verdeeld, omdat Flamengo beide won was er geen finale nodig. 

Na dit seizoen fuseerde de competitie met het Campeonato Fluminense, van de staat Rio de Janeiro. Hoewel de staat Rio de Janeiro en de staat Guanabara al in 1975 fuseerden duurde het tot 1979 vooraleer de staatscompetities fuseerden omdat de bond van het Campeonato Carioca de clubs van het Campeonato Fluminense als zwak beschouwden. Het seizoen 1978 werd gezien als een voorronde van het seizoen 1979, waarvoor enkel de top zes van de algemene rangschikking (Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América en São Cristóvão) zich plaatste. Later werd dit bestempeld als een speciaal kampioenschap en ging de gezamenlijke competitie met alle clubs van 1978 van start.

Taça Guanabara

Taça Rio

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1978